

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:

Результаты

Восьмёрка лучших 
Барселона, Олимпийский стадион, 06.08.1992

 Предварительные забеги Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992

Четвертьфиналы 
Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992

 Полуфиналы Барселона, Олимпийский стадион, 05.08.1992

Финал 
'''Барселона, Олимпийский стадион, 06.08.1992

Ветер: −0,6 м/c

Примечания 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992
Ж